Колтовский — фамилия:
 Колтовский, Владимир Николаевич — Георгиевский кавалер; подполковник; № 6296; 11 декабря 1840.
 Колтовский, Егор Иванович (1792—1870) — русский адмирал.
 Колтовской, Игорь Анатольевич (род. 1972) — украинский театральный режиссёр, актёр.

См. также 
 Колтовский сельсовет
 Колтовские (значения)
 Колтовское
 Колтовской